Great White steht für:

 Great White, eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Great White (Film), ein australischer Tierhorrorfilm aus dem Jahr 2021
 Große Weiße Flotte (engl.: Great White Fleet), ein Verband von 16 dampfgetriebenen Linienschiffen der US-amerikanischen Atlantikflotte
 Great White Hype – Eine K.O.Mödie, eine US-amerikanische Sportkomödie
 verschiedene Achterbahnen:
 The Great White (Morey’s Piers), in Morey’s Piers
 The Great White, in SeaWorld San Antonio
 im Englischen auch für die Haiart Weißer Hai